Haus Lohmann steht für:

 Haus Lohmann (Ennepetal), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus im Ortsteil Altenvoerde der Stadt Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haus Lohmann (Stuhr), denkmalgeschütztes Gebäude im Ortsteil Brinkum der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen